El término Devon puede referirse a: 

 El condado Devon en Inglaterra.
 El lugar designado por el censo Devon en Pensilvania.
 Devon, actriz porno estadounidense.
 El río Devon (pronunciado ) en el condado inglés de Nottinghamshire.